Tulu steht für:
ein Volk in Karnataka und Kerala (Indien), siehe Tulu (Volk)
dessen dravidische Sprache, siehe Tulu (Sprache)
den Familiennamen von
Derartu Tulu (* 1972), äthiopische Langstreckenläuferin
fruchtbarer Hybride aus Dromedar und Trampeltier

Siehe auch:
Toullou